Сальваторе Андо (), более известен как Сальво Андо (; 13 февраля 1945, Джарре, провинция Катания, Сицилия) — итальянский политик, министр обороны Италии (1992—1993).

Биография 
Родился 13 февраля 1945 года в Джарре. Верный соратник Беттино Кракси, входил в руководство Итальянской социалистической партии, возглавлял партийную фракцию в Палате депутатов. После громких коррупционных скандалов и развала Соцпартии принял участие в создании либерально-социалистической партии, которая в 2003 году влилась в партию итальянских демократических социалистов . Андо возглавил комиссию по подготовке программы партии. Содействовал рождению партии , впоследствии вступил в Демократическую партию. В период региональных выборов на Сицилии в 2008 году Анна Финокьяро поручила Андо редактирование предвыборной программы. Преподаёт конституционное право в Катании, с 2005 года является ректором Эннского университета Персефоны (Università Kore di Enna).

С 1979 по 1994 год состоял в социалистической фракции Палаты депутатов с 8-го по 11-й созывы.

С 28 июня 1993 по 28 апреля 1994 года являлся министром обороны в первом правительстве Амато.

Юридическое преследование 
В 1995 году прокуратура потребовала в суде восемь с половиной лет тюремного заключения для Сальво Андо и видных политиков Катании  и  по обвинению в получении взяток при строительстве торгового центра Viale Africa.

Ранее, в 1993 году против Андо было возбуждено дело по подозрению в «продаже голоса» мафии (voto di scambio). 23 июля 1993 года он был арестован за получение взятки при организации общественного питания в больницах Катании, но это обвинение позднее было переквалифицировано в незаконное финансирование. По делу торгового центра Viale Africa был осуждён судом первой инстанции на пять с половиной лет, апелляционным судом — на четыре года. В 2004 году Верховный кассационный суд Италии подтвердил законность выдвинутых против Андо обвинений, но констатировал истечение срока давности.

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели вузов Италии
Правоведы Италии
Политики XX века
Члены Итальянской социалистической партии
Члены Демократической партии (Италия)
Члены партий Италии
Члены Палаты депутатов Италии
Министры обороны Италии